Əyyub Quliyev ist der Name folgender Personen:
*Əyyub Quliyev (Astronom) (* 1954), aserbaidschanischer Astronom
 Əyyub Quliyev (Dirigent) (* 1984), aserbaidschanischer Dirigent